Lynn (Alabama)
Lynn (Arkansas)
Lynn (Indiana)
Lynn (Massachusetts)
Lynn Haven
King's Lynn, Norfolk, Inglaterra

Desambiguações de topônimos